Campegius Vitringa ist der Name folgender Personen:

* Campegius Vitringa der Ältere (1659–1722), niederländischer reformierter Theologe
 Campegius Vitringa der Jüngere (1693–1723), niederländischer reformierter Theologe